Danes steht für:
 einer Gemeinde in Rumänien, siehe Daneș

Danes ist der Familienname folgender Personen:
 Claire Danes (* 1979), US-amerikanischen Schauspielerin
 Joaquim Danés i Torras (1888–1960), katalanischer Arzt und Landeshistoriker

Siehe auch:
 Daneš
 Dain
 Daine
 Daines
 Dayne